Катерина Іванівна (Іоаннівна) ( 29 жовтня 1691, Москва —  14 червня 1733, Санкт-Петербург) — герцогиня Мекленбург-Шверинська, дружина Карла Леопольда Мекленбург-Шверинського; царівна, дочка царя Івана V Олексійовича і цариці Парасковії Федорівни Салтикової, старша сестра імператриці Анни Іванівни, племінниця імператора Петра I,

Родовід

Родовід

Нагороди 
 Орден Святої Катерини 1 ст.

Примітки

Література 
 Федорченко В. Дом Романовых. Энциклопедия биографий. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. — 384 с.

Романови
Уродженці Москви
Померли в Санкт-Петербурзі
Кавалери ордена Святої Катерини 1 ступеня